Django kan avse:

 Django – en romani variant på Johannes, se Johannes
 Django (vattendrag) – vattendrag i Elfenbenskusten
 Django d'Or – ett ursprungligen franskt jazzpris instiftat 1992, uppkallat efter Django Reinhardt
 Django (film) – en västernfilm av Sergio Corbucci från 1966
 Django Unchained – västernfilm av Quentin Tarantino från 2012
 Django (webbramverk) – ett ramverk för utveckling av webbsidor namngivet efter jazzgitarristen Django Reinhardt
 Django Riff – en fransk varmblodig travhäst

Personer
 Django Reinhardt (1910-1953), fransk-belgisk jazzgitarrist